Sélé peut désigner :

Toponyme africain 
 Sélé, la localité du Burkina Faso

Hydronyme italien 
 Sélé, le fleuve italien coulant en Campanie

Voir aussi 
 Refuge du Sélé dans les Hautes-Alpes.